Wanda – imię żeńskie
 wanda – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 Wanda – legendarna księżniczka polska
 Lodowiec Wandy (Wanda Glacier) - lodowiec na Wyspie Króla Jerzego
 Wanda – krater na powierzchni Wenus
 Wanda – planetoida o numerze katalogowym 1057
 Wanda – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat
 Wanda – miejscowość w USA, w stanie Minnesota
 Wanda Township – gmina w USA, w stanie Nebraska
 Wanda – miejscowość w Argentynie w prowincji Misiones, ośrodek życia polonijnego
 Gromada „Wanda” – stowarzyszenie rodzimowiercze z siedzibą w Krakowie

Statki 
 Wanda (1919) – holownik 
 Wanda (1928) – polski statek żeglugi przybrzeżnej 
 Wanda (1962) – polski statek rzeczny

Zobacz też 

 Radiostacja Wanda
 Rybka zwana Wandą – brytyjski film komediowy
 Banda i Wanda – zespół muzyczny
 Wanda Shan – góry w północno-wschodnich Chinach
 WandaVision – amerykański serial